Občanská válka v Kolumbii může být jedním s těchto konfliktů:
 Válka nejvyšších (1839-1841)
 Kolumbijská občanská válka (1851)
 Kolumbijská občanská válka (1854)
 Kolumbijská občanská válka (1860-1862)
 Kolumbijská občanská válka (1876-1877)
 Kolumbijská občanská válka (1884-1885)
 Kolumbijská občanská válka (1895)
 Tisícidenní válka (1899-1902)
 La Violencia (občanská válka, 1948-1958)
 Kolumbijská občanská válka (1964-současnost)